František Slavík ist der Name folgender Personen:

* František Slavík (um 1797–1875), österreichischer Gutsbesitzer und Politiker, Reichstagsabgeordneter, siehe Franz Slawik (Politiker, um 1797)
 František Slavík (Mineraloge) (1876–1957), tschechischer Mineraloge
 František Slavík (Leichtathlet) (1888–1926), tschechischer Leichtathlet